El término Nakhon Pathom se puede referir a:

Nakhon Pathom, ciudad de Tailandia.
Nakhon Pathom, provincia central de Tailandia, de la que Nakhon Pathom es capital.